Заріпов () — татарське прізвище.
 Заріпов Володимир Галімович (1925) — радянський військовик.
 Заріпов Даніс Зіннурович (1981) — російський хокеїст. 

Татарські прізвища